Зараса́йский декана́т () — один из девяти деканатов епархии Паневежиса римско-католической церковной провинции Вильнюса. Объединяет приходы в пределах бо́льшей части (кроме Турмантского староства) Зарасайского района Утенского уезда Литвы. В настоящее время в Зарасайский деканат входит одиннадцать приходов. Головным храмом является, расположенная в Зарасае, церковь Пресвятой Девы Марии.

Должность окружного викария Зарасайского деканата занимает священник Ремигиюс Каваляускас ().

Приходы деканата 
 Анталептский приход ();
 Антазавский приход ();
 Авиляйский приход ();
 Балтришкяйский приход ();
 Ваясишкский приход ();
 Дягучяйский приход ();
 Дусятский приход ();
 Зарасайский приход ();
 Имбрадский приход ();
 Салакский приход ();
 Швядришкский приход ();

Ссылки 
 Страница Зарасайского деканата на официальном сайте епархии Паневежиса. 

Епархия Паневежиса